Kriesi ist der Nachname von:

Hans Kriesi (1891–1984), Schweizer Lehrer und Bühnenautor
Hanspeter Kriesi (* 1949), Schweizer Politologe
Irene Kriesi (* 1969), Schweizer Soziologin
Rolf Kriesi (1937–2000), Schweizer Weinautor
Ruedi Kriesi (* 1953), Schweizer Energieingenieur (Minergie)